Trois navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Implacable :
 Le HMS Implacable, lancé en 1800 sous pavillon français en tant que Duguay-Trouin, est un navire de ligne de troisième rang de 74 canons. Capturé par les Anglais le , il sera renommé Implacable. 
 Le , lancé en 1899, est un cuirassé de la . Il servira pendant la Première Guerre mondiale et participera à la bataille des Dardanelles.
 Le , lancé en 1942, est un porte-avions de la classe Implacable. Il servira durant la Seconde Guerre mondiale.

Références 
 

Nom de bateau de la Royal Navy